Schilde – miejscowość i gmina w Belgii, w prowincji Antwerpia (region Flandria), położone ok. 50 km na północ od Brukseli. Populacja: 19.576 (1 czerwca 2006), powierzchnia: 35.99 km².

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa

Miejscowości w prowincji Antwerpia
Gminy w prowincji Antwerpia